Galegos (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Galegos (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso